Mitrella profundi är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Mitrella profundi ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
profundi